Єпіфа́нов () — російське прізвище, яке утворене від канонічного хрестильного імені Єпіфаній, що в перекладі з грецького означає «видатний, почесний, відомий».

Основою прізвища став розмовний варіант імені Єпіфаній — Єпіфан. У Росії це ім'я завжди вважалося простонародним. Була приказка про бідняка: «Радий Єпіфан, що нажив сірий кафтан».

Це ім'я з'явилося на честь єпископа Кіпрського святого Єпіфанія. Він жив в IV столітті у Фінікії. Святий Епіфаній за свої подвиги сподобився дару чудотворіння, але, щоб уникнути людської слави, він пішов з обителі в пустелю Спанідріон. Довго блукав мученик, після чого був знайдений мертвим, але нетлінним.

Можливо також, що Єпіфановим стали називати жителів певної місцевості. У свою чергу, місцевість або поселення називали ім'ям святого, бажаючи заручитися його заступництвом. В такому випадку прізвище може мати аристократичне походження. Представники давніх родів, що володіли великими маєтками, мали прізвиська, утворені від назви родового володіння.

Відомі носії 

 Єпіфанов Анатолій Олександрович (*12.8.1945) — український політик, керівник Сумської області (1992—1999 рр.), ректор Української академії банківської справи (1996—2012 рр.), доктор економічних наук, професор (1997), Заслужений економіст України (2006).
 Єпіфанов Віталій Валерійович — кандидат технічних наук, професор, заслужений винахідник України. 
 Єпіфанов Володимир Миколайович (нар. 1958) — російський театральний актор.
 Єпіфанов Геннадій Дмитрович (1900—1985) — російський радянський художник.
 Єпіфанов Гнат Олегович (нар. 1993) — російський футболіст.
 Єпіфанов Олександр Олександрович (нар. 1961) — радянський і російський хокеїст, тренер.
 Єпіфанов Олексій Юрійович (нар. 1983) — російський футболіст, захисник.
 Єпіфанов Петро Павлович (1909—1992) — радянський і російський історик.
 Єпіфанов Сергій Петрович (1983—2014) — старшина Державної прикордонної служби України, загинув під час під час російсько-української війни.

Примітки